Blaue Grotte ist der Name folgender Höhlen:

 Blaue Grotte (Capri) (Grotta Azzurra) auf der italienischen Insel Capri
 Blaue Grotte (Biševo) (Modra špilja) auf der kroatischen Insel Biševo
 Blaue Grotte (Kastelorizo), auf der griechischen Insel Kastelorizo
 Blaue Grotte (Malta) (Il-Hnejja) auf Malta